Das Juniorendoppel der US Open 2019 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressieger waren Adrian Andreew und Anton Matusevich.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorendoppel
2019